Paracostantinella är ett släkte av svampar. Paracostantinella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paracostantinella